

Patronyme 

 Annabelle Milot est une réalisatrice et humoriste française.
 Lætitia Milot est une actrice et mannequin française née le  à Limoges.
 Valérie Milot est une harpiste canadienne

Localité 

 Saint-Ludger-de-Milot est une municipalité canadienne du Québec, située dans la municipalité régionale de comté du Lac-Saint-Jean-Est et la région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
 Milot, commune haïtienne du département du Nord.

Hydronyme 
Rivière Milot, un affluent de la rivière Alex, coulant dans Passes-Dangereuses (MRC Maria-Chapdelaine) et Saint-Ludger-de-Milot (MRC Lac-Saint-Jean-Est), au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.
Ruisseau Milot (rivière Savard), un affluent de la rivière Mistassibi, coulant dans Passes-Dangereuses, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.

Bâtiment 
 La chapelle royale de Milot, établissement religieux situé dans le palais Sans Souci à Haïti.

Voir aussi